

Темрюк — місто, Краснодарський край, районний центр

Темрюк — село Донецької міськради Донецької області
 Темрюк — село в Нікольському районі Донецької області
 Темрюк — річка, ліва притока річки Каратюка